Черес:

 Черес — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.
 Черес — мужской кожаный пояс.
 Черес — озеро в Белоруссии.